Herman Karel Volbeda (1905-1978), Nederlands bedrijfskundige en hoogleraar
 Janke Volbeda, bassist van de band Splitsing (band)
 Jan Volbeda, gemeenteraadslid voor FNP in Gaasterland-Sloten

Zie ook 
 Henk Volberda (1964), Nederlands bedrijfskundige en hoogleraar